The Ultimate Collection — сборник лучших хитов американской певицы Уитни Хьюстон, выпущенный 29 октября 2007 года. Альбом занял пятое место в чарте Великобритании с продажами за первую неделю 37,228 копий, на второй неделе альбом поднялся до третьего места. В Бразилии альбом был издан под названием Whitney Houston — The Best So Far.

В отличие от североамериканской версии предыдущего сборника хитов Whitney: The Greatest Hits, ритмичные и танцевально-ориентированные песни, за исключением «I’m Your Baby Tonight», не были заменены на ремиксы, они звучат в оригинале (хотя продолжительность звучания нескольких песен была сокращена на 30 секунд).

Список композиций

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Уитни Хьюстон
Сборники Arista Records
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Фостером